Sveti Benedikt je lahko:
 Sveti Benedikt
 Sveti Benedikt Nursijski, opat, ki ima god 11. julija.
 Sveti Benedikt Biscop
 Sveti Benedikt Labre